Osoby o tym nazwisku:
 Dean T. Kashiwagi – amerykański inżynier
 Yōsuke Kashiwagi – japoński piłkarz

Inne:
 (11664) Kashiwagi – planetoida z pasa głównego asteroid